David Hellebuyck (Nantua, 1979. május 12. –) francia labdarúgó-középpályás.

Források 
David Hellebuyck adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1979-ben született személyek
Francia labdarúgók
Az Olympique Lyonnais labdarúgói
A Guingamp labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Saint-Étienne labdarúgói
A PSG labdarúgói
Az OGC Nice labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek